Katarina kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Skála Katerínis, ort, Mellersta Makedonien, Nomós Pierías,

Sverige 

 Katarina församling, Stockholms kommun, 
 Katarina kyrka

Robotskapade Greklandförgreningar